Karakter
 Lassie Eric Knight regényében és ennek feldolgozásaiban szereplő kutya

Regény
 Lassie hazatér (1940) Eric Knight regénye

Manga
 Lassie (2001) manga

Mozifilmek
 Lassie hazatér (1943) amerikai film
 Lassie fia (1945) amerikai film
 Lassie bátorsága (1946) amerikai film
 Lassie kihívása (1949) amerikai film
 Lassie nagy kalandja (1963) amerikai film
 A varázslatos Lassie (1978) amerikai film
 Lassie (1994) amerikai film
 Lassie (2005) amerikai-francia-ír-angol film
 Lassie hazatér (2020) német film

Tévéfilmsorozatok
 Lassie (1954) televíziós filmsorozat
 Lassie és a mentőcsapat (1972) amerikai televíziós rajzfilmsorozat
 Lassie (1996) japán televíziós animesorozat
 Lassie (1997) kanadai televíziós filmsorozat
 Az új Lassie (2002) amerikai televíziós filmsorozat
 Lassie és barátai (2014) televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat